Александр де Бац,  (? — , Форт-Шарль, ) — французский офицер, путешественник, инженер и архитектор.

Биография 
Служил во французских инженерных войсках в Луизиане. Составлял чертежи для астронома Барона и для капитана инженерных войск Брутена. Известность в Европе получили его зарисовки из жизни различных индейских племён долины Миссисипи, в том числе колаписса, туника, натчез, иллинойс, фокс, атакапа и чокто. Также составил несколько карт индейских поселений во французских владениях.

Галерея изображений

Примечания

Литература 
 Cartography in the traditional African, American, Arctic, Australian and Pacific societies / edited by David Woodward and G. Malcolm Lewis

Ссылки 

 http://arkarcheology.uark.edu/indiansofarkansas/index.html?pageName=Tunica%20and%20Koroa%20Indians  Рисунки А. де Баца с комментариями
 http://ad1735.blogspot.com/2007/06/native-american-inoca-people.html  Ещё один рисунок с комментариями: представители различных индейских племён

Архитекторы Франции
Путешественники Франции
Художники-индеанисты